(За сличне изразе види: Физиологија, Физиогномика)

Физиономија је реч која се користи у српском свакодневном говору и у књижевном језику, а уопштено говорећи, односи се на изглед. 

Реч води порекло од средњовековног латинског израза -{physionomia}-, а изворно потиче од грчких речи -{physis}- (φυσις - “природа”) и -{gnōmōn}- (γνωμων - “познавалац; просудба, мишљење, становиште”; а из корена речи: γνῶσις -{gnô(-sis)}- - “знање”).

Примери употребе 
Израз физионимија се користи за:

(1.) Физички изглед, израз, црте лица, образ човека, општи изглед и скуп црта лица (, , , ). Физиономика (прозопологија) је наука о изгледу лица.
Пример:
(2.) интерпретацију значаја, карактера и аспеката понашања; појаву, имиџ, држање – морална физиономија (). Психички лик, укупност умних и етичких својстава неке личности (чврст, непостојан, неуротичан, племенит итд.).
Пример:
(3.) Спољашњи изглед, приказ, обележје, општа слика, перцепција, општи утисак, визуелни доживљај било чега (града, државе, предела, пејзажа итд.); особеност неког предмета или појаве, оно што чини карактер чега ().
Пример:

Види још 
 Грцизам

Извори

Спољашње везе 

Естетика
Људски изглед
Психологија
Грчки изрази
Филологија
Семантика